Statligt verk kan avse:
 Centralt ämbetsverk – en statlig myndighet som är direkt underställd regeringen
 Affärsverk – kommunala eller statliga organ som producerar varor eller utför tjänster utifrån affärsmässiga principer